Batalla del Guadalquivir (206 aC)
 Batalla del Guadalquivir (1247)